One Day at a Time:
 One Day at a Time — альбом Джоан Баэз.
 «One Day at a Time (Em’s Version)» — песня Тупака Шакура.